Online-Contest (auch Online Contest) steht für:
 Online-Contest (Flugsport), dezentraler Wettbewerb im Flugsport
 Wettbewerb, der über das Internet (online) durchgeführt oder gewertet wird